A União Europeia de Jovens Surdos (European Union of the Deaf Youth, EUDY) é uma organização sem fins lucrativos, que visa a orientação de jovens surdos no âmbito europeu.

Os seus principais objectivos são:
O reconhecimento do direito ao uso da língua gestual;

Promover a comunicação e a informação aos jovens surdos

Criar igualdade na educação, cultura e emprego.

Ligações externas e referências 
Site oficial

Instituições para surdos